Синя́к обыкнове́нный () — травянистое растение; вид рода Синяк семейства .

Ботаническое описание 

Синяк обыкновенный — двулетнее растение (монокарпик), покрытое колючими щетинками с примесью мелких беловато-серых ворсинок на круглом прямостоячем, обычно простом стебле, достигающем высоты до 1 метра.

Корневая система стержневая, проникает глубоко. Позволяет растению выделять нектар даже в годы с сильной засухой.

Листья линейно-ланцетные, заострённые, до 13 см длиной и 1,5 см шириной, с одной хорошо заметной средней жилкой, сидячие, лишь самые нижние (отмирающие во время цветения) сужены при основании в короткий черешок.

Цветки сидячие, расположены на коротких боковых веточках, образующих по стеблю узко-метельчатое соцветие. Чашечка пятираздельная, венчик синий, до распускания красноватый, за что растение в народе называют румянкой, 10—15 мм длиной, с тупыми лопастями; трубка венчика не выдаётся из чашечки.

Нектароносная ткань светло-зелёного цвета, окружает волнистым валиком все четыре плодолистика, прилегая к их основанию.

Столбик двураздельный.

Орешки буроватые, тупобугорчатые.

Растение синяка первого года жизни весь вегетационный период находится в фазе розетки. Высота к концу вегетации достигает 30 см. На второй год растение начиная со второй декады июня интенсивно растёт. Зацветает в середине — конце июня и цветет до 20 — 25 июля. В пределах завитка сначала раскрывается первый нижний цветок. В завитке бывают открытыми одновременно по одному-два цветка. Продолжительность цветения цветка составляет 36—48 часов.

Распространение и экология 
Произрастает на большей части Европы,на Кавказе, в Западной Сибири и на западе Центральной Азии.

Растёт по сухим склонам, по оврагам в пустырях в лесной и степной зонах. Встречается как сорняк на выгонах, в посевах, около жилья и дорог, иногда разводится около пасек как медонос.

Лучше всего растёт на почвах, содержащих известь.

Химический состав 
Все части растения ядовиты, так как содержат циноглоссин — яд, подобный кураре, а также консолидин, также являющийся сильным нервным ядом. В листьях и стеблях обнаружены сапонины, холин и витамин С.

Значение и применение

В пчеловодстве 
Цветущий синяк — очень ценный медонос, с 1 гектара пчёлы добывают 300—400 кг мёда (на Северном Кавказе при благоприятных погодных условиях до 1000 кг). По продуктивности мёда при благоприятных условиях 1 гектар посевов может заменить 25 гектаров гречихи. В условиях интродукции в Рязанской области продуктивность мёда до 500 кг/га (Копелькиевский, Бурмистров, 1965), на Украине до 625 кг/га (Пельменев, 1960), в Восточно-Казахстанской области до 511,6 кг/га (Чеботникова, 1952). Во время цветения контрольные ульи показывают привес 5—8 кг. На 100 м² может работать до 400 особей при расстоянии 1000 м от пасеки и 300 особей при расстоянии 1500 метров от пасеки.

Цветки синяка обладают высокой продуктивностью сахара. В первый год наблюдений в нектаре одного цветка количество сахара колебалось от 0,68 до 0,92 мг, а во второй от 1,23 до 2,33 мг, что в пересчете на гектар 420—700 кг. На одном квадратном метре работает 20—30 пчёл. 100 цветков в условиях Волгоградской области выделяют 118 мг пыльцы. В составе нектара преобладает фруктоза — 71,50 %, сахарозы содержится 23,59 %, глюкозы — 4,91 %. Бесцветный и прозрачный нектар синяка лишён запаха. В целях получения высоких урожаев семян и мёда на 1 га в условиях Рязанской области синяка выставляют 4—5 пчелиных семей. Синяковый мёд — густой и медленно кристаллизуется, относится к первосортным мёдам, имеет светло-янтарный цвет, обладает приятным запахом и очень хорошими вкусовыми качествами.

В медицине 
Несмотря на ядовитость, синяк обыкновенный широко применяется в народной медицине. В травниках XIX века упоминается его применение от падучей и от укуса змей. Синяк обыкновенный находит применение в современной народной медицине Кавказа, Белоруссии, районах Центрального Черноземья, Средней Азии и Сибири. Его принимают внутрь как успокаивающее противосудорожное средство при эпилепсии и как отхаркивающее при бронхите, коклюше и ларингите. Наружно настой или отвар принимают в виде компрессов при суставных болях и растяжении сухожилий. Отвар корней употребляют как хорошее кровоочистительное средство.

Прочее 
Домашними животными не поедается, как корм для скота не применяется.

Примечания

Литература

Книги 
 
 Никифоров Ю. В. Алтайские травы-целители. — Горно-Алтайск: Юч-Сумер — Белуха, 1992.

Статьи

Ссылки 
 
 

Бурачниковые
Флора Евразии
Ядовитые растения
Лекарственные растения
Медоносы
Сидераты
Сорные растения
Растения Чёрной книги флоры Сибири